Amiq ist geografische Bezeichnung:
 St. George Island (Alaska)
 Aammiq-Sumpf, Libanon
Siehe auch:
 AMIC
 Amik
 Amique